

Нова Вес — село округу Вельки Кртіш, Банськобистрицький край.
 Нова Вес-над-Вагом — село, громада округу Нове Место-над-Вагом, Тренчинський край.
 Нова Вес-над-Жітавоу — село, громада округу Нітра, Нітранський край.
 Гайна Нова Вес — село, громада округу Топольчани, Нітранський край.
 Опатовска Нова Вес — село округу Вельки Кртіш, Банськобистрицький край.
 Словенска Нова Вес — село, громада округу Трнава, Трнавський край.

Нова Вес — село округу Брно-околиця Південноморавського краю.
 Нова Вес — село округу Домажліце Плзеньського краю.
 Нова Вес — село округу Ждяр-над-Сазавою краю Височина.
 Нова Вес — село округу Ліберець Ліберецького краю.
 Нова Вес — село округу Лоуни Устецького краю.
 Нова Вес — село округу Мєльнік Середньочеського краю.
 Нова Вес — село округу Пльзень-південь Пльзенського краю.
 Нова Вес — село округу Прага-схід Середньочеського краю.
 Нова Вес — село округу Рихнов-над-Кнєжной Краловоградецького краю.
 Нова Вес — село округу Соколов Карловарського краю.
 Нова Вес — село округу Страконіце Південночеського краю.
 Нова Вес — село округу Тршебич краю Височина.
 Нова Вес — село округу Чеське Будейовіце Південночеського краю.
 Нова Вес — село округу Чеський Крумлов Південночеського краю.
 Нова Вес — міська частина Острави.

Див. також 
 Новосілки